Biografies:
 Henry Bird (escaquista) (1830-1908), jugador d'escacs anglès
 John Bird (1709-1776), astrònom i fabricant d'instruments astronòmics anglès
 Larry Bird (1956), jugador de bàsquet estatunidenc
 Lester Bird (1938), polític i atleta d'Antigua i Barbuda
 Bird renom de Charlie Parker (1920-1955), saxofonista i compositor estatunidenc de jazz
 Miscel·lània:
 Obertura Bird, obertura d'escacs irregulars creada per Henry Bird
 Bird (pel·lícula), pel·lícula biogràfica estatunidenca de 1988, dirigida per Clint Eastwood i protagonitzada per Forest Whitaker, que narra la vida del saxofonista Charlie Parker
 BIRD, minisatèl·lit experimental alemany